Годао 310 (G310 , 310国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Ляньюньган (провинция Цзянсу) и заканчивается в городе Тяньшуй (провинция Ганьсу).

Дорога проходит через провинции Цзянсу, Аньхой, Хэнань, Шэньси и Ганьсу.

Общая протяженность дороги составляет 1613 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания 

Дороги Китая